Ridgway kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ridgway (Colorado)
Ridgway (Illinois)
Ridgway (Pennsylvania)